Islands kan syfta på:

Islands (musikgrupp) – en kanadensisk musikgrupp
Islands (The Band-album) – ett album av The Band
Islands (King Crimson-album) – ett album av King Crimson
Islands (The Mary Onettes-album) – ett album av The Mary Onettes
Islands (musikalbum av Mike Oldfield) – ett album av Mike Oldfield
Islands (The Flower Kings-album) – ett album av The Flower KIngs

Se även
Island (olika betydelser)